A 42ª edição do concurso Miss USA foi realizada no Century II Convention Center, em Wichita, Cansas, no dia 19 de fevereiro de 1993.

Na conclusão do evento, Kenya Moore, do Michigan, foi coroada pela antecessora Shannon Marketic, da Califórnia. Moore foi a segunda vencedora do Miss USA eleita pelo Michigan e a segunda afro-americana a conquistar o título.

Este foi o último ano em que Dick Clark apresentou e Leeza Gibbons comentou o concurso Miss USA. Courtney Gibbs, Miss USA 1988, completou a dupla de comentaristas.

O certame foi realizado em Wichita pelo quarto e último ano consecutivo.

Resultados

Classificações

Premiações Especiais 
Miss Simpatia: Stacey Blaine (Massachusetts)
Miss Fotogenia: Kelly Hu (Havaí)
Melhor Traje Típico Estadual: Tavia Shackles (Cansas)
Melhor Candidata em Traje de Banho: Erin Nance (Geórgia)

Notas de avaliação

Preliminares

     Vencedora 
     2ª colocada
     3ª colocada
     Finalista
     Semifinalista

Competição Final 

     Vencedora 
     2ª colocada
     3ª colocada
     Finalistas

Candidatas 

 Alabama - Toni Johnson
 Alasca - Teresa Gates
 Arizona - Apryl Hettich
 Arcansas - Kati Fish
 Califórnia - Jane Olvera
 Colorado - Janna Durbin
 Connecticut - Alison Benusis
 Delaware - Annmarie Correll
 Distrito de Columbia - Alena Neves
 Flórida - Shakeela Gajadha
 Geórgia - Erin Nance
 Havaí - Kelly Hu
 Idaho - Natalie Nukaya
 Illinois - Susie Park
 Indiana - Lisa Higgins
 Iowa - Jan Hoyer
 Cansas - Tavia Shackles
 Kentucky - Karen Gibson
 Luisiana - Jennifer Mitchell
 Maine - Jody Cutting
 Maryland - Mary Ann Cimino
 Massachusetts - Stacey Blaine
 Michigan - Kenya Moore
 Minnesota - Kristi Hennecks
 Mississippi - Sherry Bowles
 Missouri - Stephanie Nunn

 Montana - Kristen Anderson
 Nebrasca - Tish Gade
 Nevada - Alexis Oliver
 Nova Hampshire - Heidi Cambra
 Nova Jérsei - Amy Fissel
 Novo México - Daniela Johnson
 Nova York - Wendy Marie Mock
 Carolina do Norte - Christa Tyson
 Dacota do Norte - Jennifer Seminary
 Ohio - Andrea Pacione
 Oklahoma - Brenda Caudle
 Oregon - Dawn Kennedy
 Pensilvânia - Kimmarie Johnson
 Rhode Island - Julie Roach
 Carolina do Sul - Kelli Gosnell
 Dacota do Sul - Kara Rovere
 Tennessee - Cammy Gregory
 Texas - Angie Sisk
 Utah - Natalie Pyper
 Vermont - Jodi Sicely
 Virgínia - Stephanie Satterfield
 Washington - Kandi Fletcher
 Virgínia Ocidental - Jennifer Johnson
 Wisconsin - Heather Hanson
 Wyoming - Leissann Marie Stolz

Importância histórica 
Kenya Moore, do Michigan, se tornou a segunda afro-americana  e a segunda representante desse Estado (desde a eleição de Carole Gist, em 1990) a vencer o Miss USA.
A havaiana Kelly Hu também foi Miss Teen USA 1985. Ela se tornou a primeira Miss Teen USA a vencer uma disputa estadual adulta e se classificar no Miss USA. Terminou em quarto lugar.
A Geórgia ficou entre as seis finalistas pela sétima vez em oito anos, superando a melhor classificação do Estado em uma edição do Miss USA. Esse feito ainda não foi superado até hoje.
O Cansas ficou entre as seis primeiras colocações pelo terceiro ano seguido, um recorde para o Estado.
A Pensilvânia se classificou pela primeira vez desde 1989.
Iowa se classificou pela primeira vez desde 1960.

Candidatas que participaram de outros concursos 
Competiram no Miss Teen USA:
Kelly Hu (Havaí) - Miss Hawaii Teen USA e Miss Teen USA 1985
Jan Hoyer (Iowa) - Miss Iowa Teen USA 1987
Erin Nance (Geórgia) - Miss Georgia Teen USA 1988
Jennifer Seminary (Dacota do Norte) - Miss North Dakota Teen USA 1988
Kristen Anderson (Montana) - Miss Montana Teen USA 1988
Jana Durban (Colorado) - Miss Colorado Teen USA 1989
Stephanie Satterfield (Virgínia) - Miss Virginia Teen USA 1989
Mary Ann Cimino (Maryland) - Miss Maryland Teen USA 1990
Tavia Shackels (Cansas) - Miss Missouri Teen USA 1990 (Top 12 no Miss Teen USA 1990)
Allison Benusis (Connecticut) - Miss Connecticut Teen USA 1991

Competiu no Miss América:
Amy Fissel (Nova Jérsei) - Miss New Jersey 1991

Notas sobre concursos estaduais 
Esta foi a primeira vez que Kimberly Greenwood, Miss Tennessee USA 1989, dirigiu o concurso na qual fora eleita. Ela exercce essa função até hoje e já produziu duas vencedoras do Miss USA.

Jurados 
Carol Alt
Richard Moll
Cristina Saralegui
Richard Alleman
Leah McCloskey
Fred Hayman
Tova Borgnine
Ron Greschner
Mitzi Kapture
Charley Pride

Referências

Ligações externas 

Página oficial

Miss USA
1993 nos Estados Unidos
Concursos de beleza de 1993